Эрнст II:
 Эрнст II Саксен-Альтенбургский (1871—1955) — последний герцог Саксен-Альтенбургский.
 Эрнст II (герцог Швабии) (1014—1030) — герцог Швабии с 1015 по 1030 годы.
 Эрнст II (герцог Саксен-Гота-Альтенбургский) (1745—1804) — герцог Саксен-Гота-Альтенбургский в 1772—1804 годах.
 Эрнст II (герцог Саксен-Кобург-Готский) (1818—1892) — герцог Саксен-Кобург-Гота в 1844—1892 годах.